Albert Billeter (1815–1894), horloger suisse.
 Erika Billeter (1927-2011), historienne d'art, critique d'art et directrice de musée vaudoise.
 Jean Billeter (1947-), romancier et poète vaudois.
 Jean François Billeter (1939-), sinologue suisse.